«Fight for This Love» () — дебютный сольный сингл британской певицы Шерил Коул с её дебютного альбома 3 Words. Первоначально он был выпущен главным синглом с альбома в Великобритании и Ирландии 16 октября 2009 года лейблом Fascination Records, однако, в 2010 году он также был выпущен в Европе лейблом Universal Music в качестве второго сингла. Видеоклип на песню снял режиссёр Рэй Кей.

Песня была написана американской командой, состоящей из Стива Кипнера, Уэйна Уилкинса и Андре Меррита. В демоверсии песню исполнял Меррит. Хотя песня была предложена Шерил с мужским вокалом, она сразу решила, что будет петь её одна.

После первого выступления Шерил с «Fight for This Love» на The X Factor, сингл возглавил чарты Великобритании и Ирландии. Позже сингл занял первые строчки в чартах Норвегии, Венгрии и Дании. В мае 2010 года он был сертифицирован как платиновый в Великобритании с объёмом продаж в 600000 копий. Также, «Fight for This Love» была номинирована на Brit Awards в категории «лучший британский сингл».

Журнал NME сообщил, что были замечены сходства между «Fight for This Love» и песней американской певицы Келис «Lil Star», выпущенной в 2007 году, но представители Коул отрицают какие-либо сходства. Британской группой «The Wanted» был записан кавер на эту песню; он был выпущен в качестве би-сайда к синглу «All Time Low».

Критика 
Оценки «Fight for This Love» были неоднозначны. Рут Харрисон из Female First была впечатлена песней, но в то же время обеспокоена тем, сможет ли Шерил выступать сольно. На сайте Popjustice тоже дали положительную оценку, как песне, которую можно слушать полтора часа без перерыва, и она вам не надоест. Дэвид Боллс из Digital Spy дал умеренную оценку и назвал вокал Коул «не очень сильным». Фрейзер МакАлпайн частично одобрил песню — «в пользу Шерил, она, очевидно, постаралась записать что-то не похожее на вещи, которые она делала с Girls Aloud, и результатом этого стал интересный гибрид поп-музыки, танцевальной музыки и R&B» — он, однако, тоже указывал на недостатки вокала.

Продвижение

Великобритания и Ирландия 
Премьера песни состоялась седьмого сентября на BBC Radio 1. 18 октября песня стала доступна для скачивания. В тот же вечер состоялось первое выступление Шерил с «Fight for This Love» — на The X Factor. 12 ноября Шерил появилась на Children in Need Rocks the Royal Albert Hall — помимо «Fight for This Love» она спела песню «Set the Fire to the Third Bar» группы Snow Patrol вместе с её вокалистом Гэри Лайтбоди. The Daily Telegraph пишет, что это выступление должно было заставить замолчать всех тех, кто говорит о том, что Коул не может петь. Также, она выступала с «Fight for This Love» на телеканале T4 15 ноября. 16 февраля 2010 года Шерил появилась на Brit Awards 2010 – её выступление началось с того, что она «катапультировалась» на сцену вместе с танцорами.

Европа 
В январе 2010 Коул отправилась в Германию, чтобы выступить с «Fight for This Love» на немецкой церемонии DLD Starnight в Доме искусства в Мюнхене. В марте европейская акция по продвижению сингла и альбома продолжилась выступлением на датском The X Factor, что привело к покорению датского чарта. Другие европейские выступления состоялись на Vivement Danche во Франции, на шоу Skavlan в Норвегии и голландском The X Factor. В Германии «Fight for This Love» была использована в качестве заглавной темы пятого сезона шоу Germany's Next Topmodel.

Позиции в чартах 
В Великобритании «Fight for This Love» стартовала с первой позиции в UK Singles Chart. Было продано 134000 копий; за один день был побит предыдущий рекорд, установленный протеже Шерил на The X Factor, Александрой Бёрк, с песней «Bad Boys». За первую неделю сингл разошёлся тиражом в 292000 копий (это больше, чем тираж дебютного сингла Girls Aloud, «Sound of the Underground», выпущенного в 2002 году — 213000 копий). Сингл оставался на первом месте в чарте две недели. К концу года он был четвёртым в списке самых продаваемых синглов года и двадцать девятым в списке самых продаваемых синглов десятилетия. Песня была номинирована на Brit Awards в категории «Лучший британский сингл», но проиграла песне «Beat Again» группы JLS.

В ирландском чарте «Fight for This Love» дебютировала на тринадцатом месте и уже на следующей неделе поднялась на первую строчку. Также, сингл покорил чарты Дании, Венгрии, и Норвегии. Международная федерация производителей фонограмм сертифицировала сингл как золотой в Дании и Швейцарии.

Еженедельные чарты

Ежегодные чарты

Чарты десятилетия

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 Fight for This Love на YouTube

Синглы 2009 года
Дебютные синглы 2009 года
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы, возглавлявшие хит-парад Дании
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ирландии
Синглы Шерил Коул